Guiripa ou Güiripa peut désigner :

Toponymes

Güiripa : la capitale de la paroisse civile de Güiripa dans la municipalité de San Casimiro dans l'État d'Aragua ;
 Güiripa : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de San Casimiro dans l'État d'Aragua ;
 San Casimiro de Güiripa : le chef-lieu de la municipalité de San Casimiro dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme